Inwazja na Afganistan (2001–2002)
 Radziecka interwencja w Afganistanie

Zobacz też 
 Wojna w Afganistanie